CEG ima više značenja.

 Cefaloglicin, lek
 -{Constellation Energy}-, oznaka preduzeća na Njujorškoj berzi